Высоковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Высоковское сельское поселение — с 1 января 2006 по 8 апреля 2009 существовало в составе Вологодского района. Вошло в состав Кубенского сельского поселения.
 Высоковское сельское поселение — входит в Усть-Кубинский район

Кировская область
 Высоковское сельское поселение — входит в Юрьянский район

Костромская область
 Высоковское сельское поселение — входит в Кологривский район
 Высоковское сельское поселение — входит в Солигаличский район

Рязанская область
 Высоковское сельское поселение — входит в Рязанский район
 Высоковское сельское поселение — входит в Сараевский район

Смоленская область
 Высоковское сельское поселение — входит в Новодугинский район

Тверская область
 Высоковское сельское поселение — входит в Торжокский район

Томская область
 Высоковское сельское поселение — входит в Зырянский район

Ярославская область
 Высоковское сельское поселение — входит в Борисоглебский район